

Personen 
Gluck
 Ben Gluck - Amerikaans regisseur
 Christoph Willibald Gluck - Duits operacomponist
 Gluck (schilder) - artiestennaam van Hannah Gluckstein, Engels schilderes
 Will Gluck - Amerikaans regisseur

Glück
 Gebhard Glück - Duits politicus
 Louise Glück - Amerikaanse dichteres en Nobelprijswinnares

Ook 
 Bernhard Glück - stoeltjeslift in Tirol, Italië
 Glück Auf! - naam waaronder de film Au pays des ténèbres in Nederland is uitgebracht
 Glück auf - andere naam voor de Sachsenhymne
 Glück Auf-Stadion - stadion van FSV Glückauf Brieske-Senftenberg
 Glück & Glas - werk voor harmonieorkest door Werner Pirchner
 Hans im Glück - Duits uitgever van bord- en kaartspellen
 Reise ins Glück - Duits hoorspel, in Nederland uitgezonden als Reis naar het geluk